Морський бій
 Морський бій — фільм (2012) режисера Пітера Берга за мотивами однойменної гри.
 Морський бій — настільна логічна гра.
 Морський бій — радянський ігровий автомат.